cyrhla, w ludowej wymowie także cyrla (w pisowni błędnie cyrchla, cyhrla) – słowo pierwotnie oznaczające polanę otrzymaną przez cyrhlenie.
 Cyrhla – polana na zboczach Hurchociego Wierchu w masywie Orawicko-Witowskim Wierchów
 Cyrhla – szczyt Beskidu Śląskiego
 Cyrhla – szczyt Magury Spiskiej
 Cyrhla – szczyt w Małych Pieninach

 Zobacz też
 Cyrhla nad Białką, Toporowa Cyrhla, Polana Cyrla

Przypisy